Липовец 1-й — упразднённая в 2020 году деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Верхнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 70,5 км, до центра муниципального образования Верхней Шарденьги — 24 км. Ближайшие населённые пункты — Осница, Орлов Починок, Москвин Починок.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Великоустюгского района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области